Насретдинов — тюркоязычная фамилия:
 Насретдинов, Фахри Хусаинович (1911—1986) ― певец (лирический тенор), солист Татарского театра оперы и балета имени Мусы Джалиля, народный артист РСФСР.
 Насретдинов, Халил Фидаевич (1890—1964) — исламский деятель советского периода. Имам Московской Соборной мечети.

 Насретдинова, Зайтуна Агзамовна (1923—2009) — советская башкирская балерина, педагог, народная артистка СССР.
 Насретдинова, Розалия Хайдяровна (род. 1997) — российская пловчиха.